Futbolnyj klub Poltava (ukrajinsky: Футбольний клуб «Полтава») je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Poltava.

Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Lokomotiv s kapacitou 2 500 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu 

Zaniklé ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2007
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016